Na mitologia inuit Asiaq é uma deusa do clima.

Mitologia inuíte
Deidades